Паломи́но () — фамилия испанского происхождения.

Персоналии 
 Паломино, Антонио (1653—1726) — испанский художник эпохи барокко.
 Паломино, Луис (род. 1980) — перуанский боец ММА.
 Паломино, Хайро (род. 1988) — колумбийский футболист.
 Паломино, Хосе Луис (род. 1990) — аргентинский футболист.

Прочее 
  — сорт винограда, из которого получают бóльшую часть хереса.
 Паломино (лошади) — масть лошадей.
  — порода кроликов.
 Palomino — девятый студийный альбом американской кантри-певицы Миранды Ламберт (2022).

См. также 
 Пальмино